

Numéraux  

 le nombre 30
 l'année 30 
 l'année 30 av. J.-C.

 30, un album de Laurent Garnier, paru en 1997

Géographie 

 Trente, ville italienne, chef-lieu de la province autonome de Trente.

Médias 
 Fondé en 1976, le magazine de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec se dénomme -Trente-, en référence à la notation journalistique –30– .

Histoire 

 Les Trente (régime dictatorial institué à Athènes en 404 av. J.-C.)
 Les Trente Tyrans (usurpateurs romains au , réels ou inventés par l'Histoire Auguste)
 Le combat des Trente (entre Bretons et Anglais en 1351 pendant la guerre de Cent Ans)
 Le concile de Trente (tenu dans la ville de Trente entre 1545 et 1563)
 La guerre de Trente Ans de 1618 à 1648

Patronyme 

 Renée Trente, (1907-2004), athlète française.

Notes et références